Хуан Ескутија има више значења:

 Хуан Ескутија (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хуан Ескутија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Ескутија, Лас Салинас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Ескутија, Борбољон (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хуан Ескутија, Гвахолотес (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хуан Ескутија (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хуан Ескутија (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Хуан Ескутија (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хуан Ескутија (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хуан Ескутија (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику